Трейсі Остін була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Гана Мандлікова.

Кріс Еверт виграла титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову з рахунком 6–3 6–1. Для Кріс Еверт це була шоста перемога на Відкритому чемпіонаті США, рекорд Відкритої ери, який відтоді змогла повторити Серена Вільямс.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Місце Ганіки в сітці зайняла дев'ята сіяна Бюнге; натомість місце Бюнге зайняла тенісистка з сімнадцятим рейтингом Бонні Гадушек.

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1982 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1982 у жіночому тенісі
1982 в американському спорті